Логунов — русская фамилия; имеет женскую форму Логунова. Известные носители:

 
 Логунов, Алексей Андреевич (1939—2009) — русский советский детский поэт, прозаик.
 Логунов, Анатолий Алексеевич (1926—2015) — советский физик-теоретик и математик.
 Логунов, Вадим Юрьевич (1968—2021) — российский футболист.
 Логунов, Валентин Андреевич (род. 1938) — советский российский журналист, Народный депутат СССР.
 Логунов, Валентин Иванович (1927—2006) — советский, российский историк и педагог.
 Логунов, Виктор Алексеевич (1944—2022) — советский и российский велогонщик.
 Логунов, Денис Юрьевич (род. 1978) — российский микробиолог.
 Логунов, Дмитрий Викторович (род. 1962) — российский арахнолог.
 Логунов, Мехти Феофанович (род. 1934) — эколог, изобретатель, кандидат технических наук.
 Логунов, Михаил Иванович (1899—1977) — советский военный деятель, полковник.
 Логунов, Олег Владимирович (род. 1962) — старший советник юстиции.



См. также 
 Лагунов
 Логуново